A Toca da Raposa I é um dos centros de treinamento do Cruzeiro Esporte Clube, que esta localizado na cidade de Belo Horizonte. Inaugurado em 3 de fevereiro de 1973, tornou-se o primeiro centro de treinamentos projetado exclusivamente para treinos e concentração de uma equipe de futebol no Brasil.

A sede começou a ser construída no final dos anos 50, em um terreno de 60 mil metros quadrados doado pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Américo Renné Giannetti. O complexo abriga atletas e comissão técnica das categorias de Base do Cruzeiro EC 3 campos de treinamento, sendo um de grama sintética, e campo de fut7, vestiários, sala de musculação e departamento médico.

No complexo ha um pavilhão de 100x25 metros que abriga o alojamento para jogadores. São 18 quartos duplos, refeitório, salão de jogos, sala de cinema e escritórios administrativos. E um outro complexo um pouco menor com cerca de 20 quartos. 

A Toca da Raposa I recebeu a Seleção Brasileira por três vezes. Em duas ocasiões nos preparativos para as Copas do Mundo de 1982 e 1986 e ainda a Seleção Brasileira de Novos, que venceu o Pan-americano de Indianápolis em 1983.

A Toca I passou a ser utilizada exclusivamente pelas categorias de Base do Cruzeiro EC.

No terreno existe também a área reservada para o alojamento de jogadores que estão em testes no clube. É a Toquinha. São acomodações para cerca de 40 atletas.

E conta também com um hotel construído para o programa de intercâmbio internacional de atletas e equipes estrangeiras de todos os continentes. É um hotel com o selo FIFA official accomodation 2014. Sao 30 quartos duplos divididos em dois andares.

Além da estrutura esportiva, foi fundando 2001 nas dependências da Toca da Raposa I uma escola para os garotos da Base.

Localização  
Av. Otacílio Negrão de Lima, 7.100 - Bairro Bandeirantes (Pampulha)
CEP: 31.365.450 - Belo Horizonte - MG

Ligações externas 
 

Cruzeiro Esporte Clube
Toa Raposa I
Construções desportivas inauguradas em 1973